Passe peut désigner :

Passe

Géographie 
 Passe (ou « pas », ou « détroit », ou « chenal ») : bras de mer entre deux terres. 
 Passe, nom donné à certaines chaussées submersibles comme la passe aux Bœufs vers l'île Madame, ou la passe Énet vers l'île Énet.
 Col de montagne : point le plus bas entre deux sommets appartenant à la même arête
 Passe récifale : ouverture au sein d'un récif barrière

Toponymie 

Canada (Québec)
 Passes-Dangereuses est un territoire non organisé du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 La Zec des Passes est une zone d'exploitation contrôlée située dans la MRC de Maria-Chapdelaine, région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

France
 Ruisseau de Passe : rivière du sud de la France, affluent du Tarn

Technologie 
 Passe, dans le domaine de la fabrication et en particulier en usinage : le passage de l'outil
 Passe, en imprimerie

Sport 
 Passe (sports collectifs), dans les jeux ou sports collectifs comme le football : l'envoi d'un objet à quelqu'un (souvent une balle ou un ballon).
Passe (judo) : séquence technique (vieilli)

Culture 
Plus spécifiquement, le passing en jonglerie englobe les figures incluant des passes d'objets entre plusieurs personnes.

 Passe (corrida), mouvement par lequel le torero fait passer le taureau près de lui
 Passe (prestidigitation)

Divers 
 Passe (psychanalyse), procédure pour la formation des nouveaux analystes, proposée par Jacques Lacan
 Le terme « passe », à la roulette, désigne l'ensemble supérieur des numéros (de 19 à 36), par opposition à « manque » qui désigne les numéros de 1 à 18
 Passe, acte sexuel tarifé
 , figure de danse

Annexes

Électronique 
 Filtre passe-bande : filtre ne laissant passer qu’une bande de fréquences
 Filtre passe-bas : filtre qui laisse passer les basses fréquences et qui atténue les hautes fréquences
 Filtre passe-haut : filtre qui laisse passer les hautes fréquences et qui atténue les basses fréquences

Cinéma 
 La Passe du diable, film français réalisé par Jacques Dupont (1956)
 Mauvaise Passe, film réalisé par Michel Blanc et sorti en 1999
 Mot de passe : courage (« The Password Is Courage »), film anglais réalisé par Andrew L. Stone (1962)
 Passe ton bac d'abord, film français réalisé par Maurice Pialat (1979)

Télévision 
 Bonheur, impair et passe, téléfilm français réalisé par Roger Vadim (1977)
 Mot de passe (jeu télévisé), présenté par Patrick Sabatier diffusé sur France 2 à partir de 2009
 Passe-moi les jumelles, émission mensuelle de la Télévision suisse romande créé par Benoît Aymon en 1993

Autre type d'œuvre 
 La Main passe : pièce de théâtre de Georges Feydeau (créée en 1904)
 Le Mot de passe : cinquième album studio enregistré par Patricia Kaas (1999)
 Un ange passe : pièce de théâtre de Pierre Brasseur

Instrument ou outil 
 Mot de passe, en cryptologie : code secret permettant de verrouiller un accès
 Passe-lacet, en couture : instrument pour enfiler élastique, ganse, ou ruban dans une glissière
 Passe-vite, moulin à légumes (ustensile de cuisine)

Divers 
 
 Maison de passe (ou « lupanar », ou « bordel ») : établissement offrant le service de prostituées
 
 Passe-Crassane, variété de poire créée en 1855 par le pépiniériste Louis Boisbunel
 Passe-montagne, vêtement